Романовское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Весьегонского района Тверской области России. 

Административный центр — село Романовское.
Площадь: 169,5 км².

Образовано в 2005 году.

Упразднено 31 мая 2019 года путём объединения всех поселений муниципального района в Весьегонский муниципальный округ.

Географические данные 
 Расположение: восточная часть Весьегонского района
 Граничит:
 на северо-востоке — с Вологодской областью, Череповецкий район (по Рыбинскому водохранилищу)
 на востоке и юге — с Ярославской областью, Брейтовский район
 на юго-западе — с Краснохолмским районом, Мартыновское сельское поселение
 на северо-западе и севере — с Чамеровским сельским поселением

 Крупные реки: Ламь, Себла.

Население 

Национальный состав: русские и карелы.

Населенные пункты 
На территории поселения находятся 32 населённых пункта.
 
На территории поселения находятся следующие населённые пункты:

История 

С образованием в 1796 году Тверской губернии территория поселения входила в Весьегонский уезд.
В 1921—1923 годах входила в Рыбинскую губернию.

Известные люди 
 Жигарев, Павел Фёдорович (1900—1963) — Главный маршал авиации, главком ВВС. Уроженец деревни Бриково.
 Гаврилов, Иван Александрович  (1902—1944) — советский военный политработник, генерал-майор.  Уроженец деревни Романцево.

Места съёмок 
В районе деревни Дюдиково в 1985 году снимали фильм «Земля моего детства».

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»

Примечания 

Муниципальные образования Весьегонского района
Упразднённые сельские поселения Тверской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году